Olaszország
Montaldo Bormida, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Montaldo di Mondovì, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Montaldo Roero, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Montaldo Scarampi, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Montaldo Torinese, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében